Кулигин — фамилия; имеет женскую форму Кулигина.
 Кулигин, Александр Васильевич (род. 1991) — российский парафутболист, полузащитник и капитан паралимпийской сборной России.
 Кулигин, Виталий Сергеевич (1922—1977) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Кулигин, Николай Петрович (1870—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 См. также 
 Кулигино — название населённых пунктов.